Duhn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Alexander von Duhn (1815–1904), Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg
 Friedrich von Duhn (1851–1930), deutscher Klassischer Archäologe
 Johann Hermann von Duhn (1772–1837), Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Dun (Begriffsklärung)